John Griswold ist der Name folgender Personen:

* John Ashley Griswold (1822–1902), US-amerikanischer Politiker (New York)
 John Augustus Griswold (1818/1822–1872), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker (New York)